Le Hong Kong Open 2015 est l'édition 2015 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 1 au .
Nicol David gagne son onzième Hong Kong Open, en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Féminin 2015
Sport en Chine en 2015
2015 à Hong Kong
Sport en décembre 2015
PSA World Series 2015